Сокілецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Сокілецька сільська рада — Вінницька область, Козятинський район;
 Сокілецька сільська рада — Вінницька область, Немирівський район;
 Сокілецька сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район.